Differenzierung (von lateinisch differentia „Unterschied, Verschiedenheit“) steht für:
 Differenzierung (Biologie), Entwicklung von Zellen oder Geweben
 Differenzierung (Didaktik), an individuelle Begabungen und Interessen von Schülern angepasste Maßnahmen
 Differenzierung (Planetologie), Entstehung verschiedener Materialien durch Entmischung
 soziale Differenzierung, langfristige Veränderungen einer Gesellschaft
 Differenzierung des Selbst, Grundpfeiler der psychologischen Bowen-Theorie

 differenzieren steht für:
 Unterschiede erkennen, siehe Unterscheidung
 Ableiten einer Funktion, siehe Differentialrechnung

Siehe auch:
 Differenzierungsstrategie (Unternehmensstrategie)
 Differenz (Begriffsklärung)